Catalonien Rundt 2017 var den 97. udgave af cykelløbet Catalonien Rundt. Det spanske etapeløb var det niende arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret mellem 20. og 26. marts 2017. Den samlede vinder af løbet blev spanske Alejandro Valverde fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Jakob Fuglsang kørte for 
 Jesper Hansen kørte for

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

6. etape

7. etape

Trøjernes fordeling gennem løbet

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Officielle hjemmeside  
 

2017
UCI World Tour 2017